„Хит Оупън“ е международен открит турнир по шахмат в град Нова Горица, Словения.

Организира се ежегодно в началото на годината през януари или февруари. Провежда се по правилата на швейцарската система. Разделен е на 2 групи: „А турнир“ и „Б турнир“.

Победители 
Непълен списък на победителите в основния турнир или „А турнира“.

Бележки 
Турнирът през годините:
1997
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008 
2009
2011
2012
2013
2014

Състезания по шахмат в Словения